Чемпионат Европы по академической гребле 2015 года проводился в польском городе Познань с 29 по 31 мая.

Призёры

Мужчины

Женщины

Распределение наград

Участники 
В соревнованиях приняли участие спортсмены 34 стран.
  (14)
  (4)
  (32)
  (2)
  (4)
  (52)
  (9)
  (18)
  (50)
  (15)
  (2)
  (14)
  (16)
  (1)
  (3)
  (11)
  (2)
  (4)
  (42)
  (10)
  (40)
  (3)
  (22)
  (45)
  (3)
  (13)
  (1)
  (9)
  (45)
  (7)
  (40)
  (15)
  (4)
  (32)
  (6)

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата Европы по академической гребле

Международные спортивные соревнования в Познани
Чемпионаты Европы по академической гребле
Чемпионаты Европы в Польше
академическая гребля
Май 2015 года
Спорт в Польше в 2015 году
2015 год в академической гребле